Newmarket puede referirse a:

 Newmarket, Suffolk, Inglaterra

 Newmarket (condado de Rockingham, Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Newmarket (Cork), Irlanda
 Newmarket (Escocia)
 Newmarket (Gloucestershire), Inglaterra
 Newmarket (Irlanda), Condado de Cork
 Newmarket (Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Newmarket (Nueva Zelanda)
 Newmarket (Ontario), Canadá